Восточная Рассоха — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Одна из трёх составляющих реки Берёзовая, течёт к месту слияния с востока, в то время как две другие составляющие Северная Рассоха и Полуденная Рассоха притекают с севера и юга соответственно. Длина реки составляет 18 км.

Исток реки расположен на хребте Берёзовый Камень (отрог Северного Урала). Течёт на юго-запад и запад, всё течение проходит по ненаселённой местности среди холмов покрытых таёжным лесом. Характер течения — горный.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100005898
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100589
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Берёзовой (приток Колвы)
Реки Чердынского района